Família: conjunt de persones unides per llaços de parentiu o de matrimoni
 família (biologia): la unitat sistemàtica o taxonòmica entre l'ordre i el gènere
 família (música): conjunt d'instruments segons una classificació taxonòmica, per exemple família dels vent-fusta
 Família lingüística: grup de llengües emparentades
 Família (matemàtiques): conjunt de subconjunts de U
 Famílies d'Hirayama: grup de planetes menors que comparteixen elements orbitals similars
 Família en química és sinònim d'un grup de la taula periòdica